L'Auvergne est une région culturelle et historique française, dans le Massif central, dont l'histoire remonte au peuple des Arvernes. On retrouve ce nom, liée à cette région dans :

Différentes régions historiques

 Le comté d'Auvergne, une seigneurie centrée sur Vic-le-Comte dont la taille a varié au cours du temps.
 Le dauphiné d'Auvergne, une seigneurie située à l'ouest d'une ligne Clermont-Issoire, créé pour le successeur légitime Guillaume VII d'Auvergne à la suite de la spoliation du Comté par son oncle.
 Le duché d'Auvergne, un fief royal créé à la suite de l'annexion d'une large partie du Comté, recouvrant plus ou moins la région historique.
 La Haute-Auvergne, une subdivision de l'Auvergne correspondant approximativement au département du Cantal, 
 La Basse-Auvergne, une subdivision de l'Auvergne correspondant approximativement au département du Puy-de-Dôme et au tiers ouest de la Haute-Loire.
 La région Auvergne, une ancienne région administrative française qui était composée des quatre départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, aujourd'hui fusionnée dans la région Auvergne-Rhône-Alpes .

D'autres toponymes
 Les volcans d'Auvergne ou monts d'Auvergne, un ensemble volcanique composé de trois massifs principaux : les monts Dômes, les monts Dore et les monts du Cantal. 
 Le parc naturel régional des volcans d'Auvergne, le plus grand parc naturel régional de France métropolitaine.
 Auvergne Station, une concession pastorale du nord de l'Australie (origine du nom incertaine).

Gastronomie 
 Le Bleu d'Auvergne, un fromage à base de lait de vache.
 Le Carré d'Auvergne ou carré de Salers, un biscuit sec.

Races animales 
 Le Bleu d'Auvergne, une race de chiens setter français.
 Le Berger d'Auvergne, une race de chiens de berger.
 Le Cheval d'Auvergne, une race de chevaux de trait légers.

Militaire 
 L'Auvergne, une frégate anti-sous-marine française mise en service en 2017.
 Le régiment d'Auvergne (1597-1794), un ancien régiment d'infanterie royal.
 Le régiment Royal-Auvergne (1776-1791), un ancien régiment d'infanterie royal créé lors du dédoublement du Régiment d'Auvergne.